Streller ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Streller (* 1929), deutscher Fußballspieler 
 Friedbert Streller (1931–2017), deutscher Musikwissenschaftler
 Marco Streller (* 1981), Schweizer Fußballspieler
 Rudolf Johannes Streller (1895–1963), deutscher Nationalökonom
 Siegfried Streller (1921–2015), deutscher Literaturwissenschaftler